GY steht als Abkürzung für:

 Guyana, Staat in Südamerika nach ISO 3166 
 Gymnasium als Abkürzung
 Geophysik als gängige Abkürzung
 die postcode area Guernsey (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)

GY als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Großbritannien: Brighton

Gy steht für:

 die Kurzbezeichnung für die SI-Einheit der Energiedosis für ionisierende Strahlung, siehe Gray
 die englischsprachige Einheit Gigayear, siehe Jahr #Grundlagen
 Gy GE, Gemeinde im Kanton Genf, Schweiz
 Gy (Haute-Saône), Gemeinde im Département Haute-Saône, Frankreich
 Gy-l’Évêque, Gemeinde im Département Yonne, Frankreich  
 Gy-en-Sologne, Gemeinde im Département Loir-et-Cher, Frankreich 
 Gy-les-Nonains, Gemeinde im Département Loiret, Frankreich 
 Gy, Nebenfluss der Scarpe in Frankreich

Gy ist der Familienname folgender Personen:

 Pierre-Marie Gy (1922–2004), französischer Dominikaner und Liturgiewissenschaftler

.gy steht für:

 .gy, länderspezifische Top-Level-Domainvon Guyana

GY